Брохув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сохачевский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 4234 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Анджеюв
 Брохоцин
 Белины
 Сянно
 Брохув
 Брохув-Колёня
 Маляново
 Фамулки-Броховске
 Фамулки-Крулевске
 Гурки
 Хилярув
 Янув
 Конары
 Кромнув
 Гожевница
 Лясоцин
 Ласице
 Мишоры
 Нова-Весь-Слядув
 Ольшовец
 Пяски-Духовне
 Пяски-Крулевске
 Плецевице
 Пшенславице
 Туловице
 Вильче-Туловске
 Вильче-Слядовске
 Вулька-Смоляна
 Янувек

Соседние гмины 
 Гмина Червиньск-над-Вислой
 Гмина Кампинос
 Гмина Леонцин
 Гмина Млодзешин
 Гмина Сохачев
 Сохачев
 Гмина Вышогруд

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Мазовецкого воеводства